Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (en abrégé CSA) peut faire référence à :
 Conseil supérieur de l'audiovisuel, un organe régulateur du paysage audiovisuel français ;
 Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Communauté française de Belgique ;
 Conseil supérieur de l'audiovisuel de la Turquie.

Article connexe 

CSA